Карл Брунс:
 Брунс, Карл Георг (1816—1880) — немецкий правовед; профессор Тюбингенского, Ростокского, Галльского и Берлинского университетов.
 Брунс, Карл Христиан (1830—1881) — немецкий астроном и метеоролог.